Mirwald ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Mirwald (1872–1948), deutscher Maler und Holzschneider
 Klaus Mirwald (* 1968), deutscher Fußballspieler, Fußballtrainer
 Stefanie Mirwald (* 1988), deutsche klassische Akkordeonistin